Санта Аурора има више значења:

 Санта Аурора (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Аурора (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Аурора, Агрикола (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Аурора (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику